Kestenholz kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Châtenois, Bas-Rhin, kommun i departementet Bas-Rhin, 
 Châtenois-les-Forges, kommun i departementet Territoire de Belfort,

Schweiz 

 Kestenholz, ort och kommun, Solothurn, Bezirk Gäu,